Bruno Schulz (Drogòbitx, Ucraïna, 1892 – 1942), escriptor, artista gràfic, pintor, dibuixant i crític literari
 Charles Monroe Schulz (Minneapolis, Estats Units, 1922 — 2000, Santa Rosa, Califòrnia), autor de còmics conegut per les tires còmiques de Peanuts i Charlie Brown 
 Heinrich Schulz-Beuthen (Beuthen, ara Bytom, Silèsia, 1838 - Dresden, 1915), compositor del Romanticisme
 Jan Schulz (1899 – 1953), mestre d'escacs txecoslovac 
 Johann Abraham Peter Schulz (Lüneburg, Baixa Saxònia, 1747 - Schwedt, 1800), compositor i teòric musical alemany
 Martin Schulz (Hehlrath, Rin del Nord-Westfàlia, República Federal Alemanya, 1955), polític socialdemòcrata president del parlament europeu
 Robin Schulz (1987, Osnabrück), DJ i productor alemany de música electrònica